Turó de la Bandera (Bescanó), muntanya al municipi de Bescanó (Gironès)
 Turó de la Bandera (Sant Fost de Campsentelles), muntanya al municipi de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)
 Turó de la Bandera (Montmeló), muntanya al municipi de Montmeló (Vallès Oriental)
 Turó de la Bandera (Montseny), muntanya al municipi de Montseny (Vallès Oriental)
 Turó de la Bandera (Santa Coloma de Farners), muntanya al municipi de Santa Coloma de Farners (Selva)
 Turó de la Bandera (Vidreres), muntanya al municipi de Vidreres (Selva)